De 100 meter vrije slag vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op 10 augustus, series en halve finales, en 11 augustus 2016, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend olympisch kampioene was Ranomi Kromowidjojo uit Nederland.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Wedstrijdschema SwimSwam.com
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Vrouwen vrij 0100